Intertotocupen 2002 var 2002 års upplaga av Intertotocupen (eller Tipscupen). Det spelades fem rundor (inklusive finalerna) och tre lag kvalificerade sig för Uefacupen 2002/2003; Málaga, Fulham och Stuttgart.

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Semifinaler

Finaler

Anmärkningslista

Se även
Uefa Champions League 2002/2003
Uefacupen 2002/2003

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
  Officiell webbplats
  RSSSF

2002
Fotbollssäsongen 2002
2002 i Europa